Pleione speciosa är ett artnamn som publicerats vid flera tillfällen:

Pleione speciosa (Blume) Kuntze är en synonym till Coelogyne speciosa.
Pleione speciosa Ames & Schltr. är en synonym till Pleione pleionoides.

Källor 

orkidesynonymer